Зорго () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в области Центральное Плато. Административный центр провинции Ганзургу.

Общая информация 
Расположен в центральной части страны, в  от города Уагадугу, на высоте  над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год, численность населения города составляла .

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Буркина-Фасо